Зинабелькирхен () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Вайц.  . Официальный код  —  61748.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрнст Хубер (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 СДПА занимает 14 мест.
 АНП занимает 5 мест.
 АПС занимает 1 место.
 местный блок: 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Штирии